Роман Бондаренко:
 Бондаренко, Роман Дмитриевич (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 Бондаренко, Роман Игоревич (1989—2020) — белорусский менеджер и активист, убитый во время протестов в Белоруссии (2020).